Адилабад:

 Адилабад — город в индийском штате Андхра-Прадеш.
 Адилабад — округ на севере индийского штата Андхра-Прадеш.